Geilenberg steht für:
 Geilenberg (Solingen), eine Hofschaft in der Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Geilenberg ist der Familienname folgender Person: 
 Edmund Geilenberg (1902–1964), deutscher Schlosser und Rüstungsindustrievertreter